Cesarini kan syfta på:

 Giuliano Cesarini
 Luca Cesarini